2011 Голяма награда на Австралия е 27-ото за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 26 март 2011 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Репортаж 
Пилотите на Върджин Рейсинг не участват в квалификацията и състазанието, т.к. остават под границата от 107 процента.

Първа свободна тренировки 
Ред Бул първи и втори следвани от Алонсо, Розберг, Барикело, двамата пилоти на МакЛарън, Шумахер, Кобаяши и Петров. Проблеми за Върджин, които остават под границата от 107 процента, проблеми и за HRT, които дори не изкарват болид на пистата.

 Поз # Пилот Време Разлика С1 С2 С3 Об
 1. 2 М. УЕБЪР 1:26.831 28.9 23.3 34.5 20
 2. 1 С. ФЕТЕЛ 1:27.158 0.327 29.1 23.3 34.6 19
 3. 5 Ф. АЛОНСО 1:27.749 0.918 29.3 23.2 35.1 20
 4. 8 Н. РОЗБЕРГ 1:28.152 1.321 29.3 23.3 35.2 16
 5. 11 Р. БАРИКЕЛО 1:28.430 1.599 29.5 23.3 35.2 24
 6. 4 Д. БЪТЪН 1:28.440 1.609 29.5 23.4 35.3 29
 7. 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:28.483 1.652 29.8 23.4 35.2 26
 8. 7 М. ШУМАХЕР 1:28.690 1.859 29.7 23.3 35.3 14
 9. 16 К. КОБАЯШИ 1:28.725 1.894 29.6 23.5 35.4 13
 10. 10 В. ПЕТРОВ 1:28.765 1.934 29.7 23.6 35.4 15
 11. 6 Ф. МАСА 1:28.842 2.011 29.6 23.5 35.5 20
 12. 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:28.928 2.097 29.7 23.5 35.6 14
 13. 14 А. СУТИЛ 1:29.314 2.483 29.9 23.5 35.6 19
 14. 18 С. БУЕМИ 1:29.328 2.497 29.8 23.8 35.5 21
 15. 12 П. МАЛДОНАДО 1:29.403 2.572 29.7 23.8 35.7 24
 16. 19 Д. РИКАРДО 1:29.468 2.637 29.8 23.9 35.5 23
 17. 17 С. ПЕРЕС 1:29.643 2.812 29.8 23.6 35.6 18
 18. 15 Н. ХЮЛКЕНБЕРГ 1:31.002 4.171 30.4 24.0 36.4 20
 19. 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:32.428 5.597 30.7 24.3 37.1 13
 20. 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:35.282 8.451 31.8 25.1 38.1 17
 21. 24 Т. ГЛОК 1:35.289 8.458 31.7 25.0 38.2 15
 22. 21 К. ЧАНДОК 1
 23. 22 Н. КАРТИКЕЯН
 24. 23 В. ЛИУЦИ

Втора свободна тренировка 
Макларън записват първо и второ време. Фернандо Алонсо с трето време, Себастиан Фетел – четвърти. Марк Уебър остава пети. Шумахер с шесто време, Маса – седми. Перес с осмо време, доста по-добро от това на съотборника си Кобаяши. Девети е Барикело и десето време за Розберг.

 Поз # Пилот Време Разлика С1 С2 С3 Об
 1. 4 Д. БЪТЪН 1:25.854 28.7 22.9 34.2 32
 2. 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:25.986 0.132 28.5 22.8 34.5 31
 3. 5 Ф. АЛОНСО 1:26.001 0.147 28.8 22.7 34.3 28
 4. 1 С. ФЕТЕЛ 1:26.014 0.160 28.7 22.9 34.3 35
 5. 2 М. УЕБЪР 1:26.283 0.429 28.9 23.1 34.1 33
 6. 7 М. ШУМАХЕР 1:26.590 0.736 28.8 22.9 34.6 31
 7. 6 Ф. МАСА 1:26.789 0.935 29.0 23.1 34.5 34
 8. 17 С. ПЕРЕС 1:27.101 1.247 29.2 23.0 34.6 39
 9. 11 Р. БАРИКЕЛО 1:27.280 1.426 29.2 23.3 34.6 34
 10. 8 Н. РОЗБЕРГ 1:27.448 1.594 29.1 23.0 34.9 23
 11. 19 Х. АЛГЕРСУАРИ 1:27.525 1.671 29.2 23.2 34.7 31
 12. 10 В. ПЕТРОВ 1:27.528 1.674 29.1 23.1 35.1 29
 13. 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:27.536 1.682 29.2 23.2 34.9 22
 14. 18 С. БУЕМИ 1:27.697 1.843 29.3 23.3 34.8 30
 15. 16 К. КОБАЯШИ 1:28.095 2.241 29.4 23.5 35.0 35
 16. 15 П. ДИ РЕСТА 1:28.376 2.522 29.4 23.4 35.4 33
 17. 14 А. СУТИЛ 1:28.583 2.729 29.6 23.4 35.3 31
 18. 12 П. МАЛДОНАДО 1:29.386 3.532 29.6 23.6 35.9 29
 19. 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:30.829 4.975 30.1 24.0 36.5 22
 20. 21 Я. ТРУЛИ 1:30.912 5.058 30.3 24.2 36.3 23
 21. 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:32.106 6.252 30.7 24.4 36.8 36
 22. 24 Т. ГЛОК 1:32.135 6.281 30.7 24.4 36.9 30
 23. 23 В. ЛИУЦИ 50.6 33.1 1
 24. 22 Н. КАРТИКЕЯН

Трета свободна тренировка 
Поз # Пилот Време Разлика С1 С2 С3 Об
 1. 1 С. ФЕТЕЛ 1:24.507 28.4 22.5 33.5 15
 2. 2 М. УЕБЪР 1:25.364 0.857 28.4 22.7 34.1 14
 3. 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:25.553 1.046 28.5 22.7 34.2 15
 4. 4 Д. БЪТЪН 1:25.567 1.060 28.5 22.6 34.3 16
 5. 10 В. ПЕТРОВ 1:25.906 1.399 28.5 22.8 34.3 18
 6. 5 Ф. АЛОНСО 1:26.121 1.614 28.7 22.7 34.6 16
 7. 16 К. КОБАЯШИ 1:26.417 1.910 28.9 23.1 34.3 17
 8. 8 Н. РОЗБЕРГ 1:26.520 2.013 28.9 22.9 34.6 17
 9. 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:26.746 2.239 28.9 22.9 34.8 17
 10. 7 М. ШУМАХЕР 1:26.856 2.349 28.9 22.9 34.8 15
 11. 18 С. БУЕМИ 1:27.008 2.501 29.0 23.1 34.4 17
 12. 6 Ф. МАСА 1:27.011 2.504 28.8 23.2 34.9 15
 13. 19 Х. АЛГЕРСУАРИ 1:27.066 2.559 29.1 23.1 34.6 14
 14. 15 П. ДИ РЕСТА 1:27.087 2.580 29.1 22.9 34.8 15
 15. 14 А. СУТИЛ 1:27.180 2.673 29.2 22.9 34.8 15
 16. 11 Р. БАРИКЕЛО 1:28.068 3.561 29.6 23.3 35.0 7
 17. 17 С. ПЕРЕС 1:28.077 3.570 29.5 23.2 35.1 9
 18. 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:29.772 5.265 30.0 23.8 35.8 17
 19. 21 Я. ТРУЛИ 1:30.003 5.496 29.8 23.8 36.2 18
 20. 24 Т. ГЛОК 1:30.261 5.754 30.2 23.9 36.0 15
 21. 12 П. МАЛДОНАДО 1:30.496 5.989 29.6 23.5 36.0 5
 22. 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:30.704 6.197 30.2 24.1 36.2 18
 23. 22 Н. КАРТИКЕЯН 1:41.554 17.047 34.1 26.6 40.7 5
 24. 23 В. ЛИУЦИ 1

Квалификация 
Правило за 107%: 1:31.266

 Поз # Пилот Q1 Q2 Време С1 С2 С3 Об
 1. 1 С. ФЕТЕЛ 1:25.296 1:24.090 1:23.529 28.1 22.4 33.4 16
 2. 3 Л. ХАМИЛТЪН 1:25.384 1:24.595 1:24.307 28.6 22.5 34.3 19
 3. 2 М. УЕБЪР 1:25.900 1:24.658 1:24.395 28.3 22.6 15
 4. 4 Д. БЪТЪН 1:25.886 1:24.957 1:24.779 32.6 24.7 18
 5. 5 Ф. АЛОНСО 1:25.707 1:25.242 1:24.974 28.5 19
 6. 10 В. ПЕТРОВ 1:25.543 1:25.582 1:25.247 18
 7. 8 Н. РОЗБЕРГ 1:25.856 1:25.757 1:25.421 28.7 22.6 34.4 17
 8. 6 Ф. МАСА 1:26.031 1:25.611 1:25.599 37.8 25.8 18
 9. 16 К. КОБАЯШИ 1:25.717 1:25.405 1:25.626 17
 10. 18 С. БУЕМИ 1:26.232 1:26.053 1:27.066 37.2 15
 11. 7 М. ШУМАХЕР 1:25.962 1:25.971 13
 12. 19 Х. АЛГЕРСУАРИ 1:26.620 1:26.103 36.1 23.5 11
 13. 17 С. ПЕРЕС 1:25.812 1:26.108 44.8 24.0 9
 14. 15 П. ДИ РЕСТА 1:27.222 1:26.739 30.4 23.5 35.2 16
 15. 12 П. МАЛДОНАДО 1:26.298 1:26.768 30.3 24.2 38.9 17
 16. 14 А. СУТИЛ 1:26.245 1:31.407 30.7 24.1 36.9 15
 17. 11 Р. БАРИКЕЛО 1:26.270 СТОП 12
 18. 9 Н. ХАЙДФЕЛД 1:27.239 28.8 22.8 35.3 10
 19. 20 Х. КОВАЛАЙНЕН 1:29.254 29.9 23.5 35.6 10
 20. 21 Я. ТРУЛИ 1:29.342 29.6 23.7 35.8 12
 21. 24 Т. ГЛОК 1:29.858 30.0 23.8 35.9 10
 22. 25 Д. Д'АМБРОЗИО 1:30.822 30.1 24.0 36.3 8
 – 23 В. ЛИУЦИ 1:32.978 31.2 24.5 37.1 11
 – 22 Н. КАРТИКЕЯН 1:34.293 30.9 24.7 37.8 11

Класиране 

 Двата болида на Заубер са дисквалифицирани заради технически неизправности по техните болиди след състезанието. Това означава че Буеми отива на 8-а позиция и пилотите на Форс Индия Сутил и ди Реста на 9-а и 10-позиция в точките.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия